Rudolf I van Neuchâtel
Rudolf II van Neuchâtel
Rudolf III van Neuchâtel
Rudolf IV van Neuchâtel
Rudolf V van Neuchâtel